Астерьос () е зограф от XIX век от Халкидики, един от последните представител на Галатищката художествена школа.

Биография 
Роден е в халкидическата паланка Галатища в семейството на зографа Йоанис Папаталасиу (Ιωάννης Παπαθαλασσίου). Служи като четец (анагност) в църква. Дело на Астерьос са иконите „Исус Христос Вседържител“ (1896), подписана „διά χειρός Αστερίου Αναγνώστου“ и „Света Богородица Одигитрия“ (1898), подписана „χειρ Αστερίου Αναγνώστου“, от храма „Свети Георги“ в Галатища. Негова е и иконата „Възкресение Христово“ в митрополитския храм „Свети Николай“ в Полигирос.

Синът му Темистоклис също е зограф. Той е автор на стенописа Христос Страстотерпец от 1904 година в галатищката църква „Свети Николай“.

Родословие

Бележки 

Гръцки иконописци
Родени в Галатища
Представители на Галатищката художествена школа